Richmond Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Richmond Township (Illinois)
 Richmond Township (Franklin County, Kansas)
 Richmond Township (Nemaha County, Kansas)
 Richmond Township (Macomb County, Michigan)
 Richmond Township (Marquette County, Michigan)
 Richmond Township (Osceola County, Michigan)
 Richmond Township (Minnesota)
 Richmond Township (Howard County, Missouri)
 Richmond Township (Ray County, Missouri)
 Richmond Township (North Dakota)
 Richmond Township (Ashtabula County, Ohio)
 Richmond Township (Huron County, Ohio)
 Richmond Township (Berks County, Pennsylvania)
 Richmond Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Richmond Township (Tioga County, Pennsylvania)